L'Italia ha partecipato, con una sua rappresentativa, a tutte le edizioni delle Universiadi a partire dalla 1ª edizione estiva di Torino 1959 e quella invernale di Chamonix 1960.

Medagliere

Universiadi estive
In due delle cinque edizioni delle Universiadi estive disputate in casa, l'Italia ha conquistato il podio nel medagliere generale (riga evidenziata nella tabella che segue).

Universiadi invernali
L'Italia ha ospitato l'Universiade invernale in sei occasioni: Sestriere 1966, Livigno 1975, Belluno 1985, Tarvisio 2003, Torino 2007 e Trentino 2013. In due di queste occasioni, ha conquistato il podio del medagliere.

Voci correlate
Italia ai Giochi olimpici
Italia alle Universiadi nell'atletica leggera

Collegamenti esterni
  FISU History dal sito della FISU